Cieki wodne w Polsce:
 Pisa – rzeka, dopływ Narwi, na Mazurach i północnym Mazowszu
 Pisa – rzeka, dopływ Łyny, na Warmii i Prusach Dolnych
 Pisa – rzeka, średni bieg rzeki Wadąg, na Warmii (od jez. Pisz do jez. Wadąg)
 Pisa – potok, dopływ Białej Głuchołaskiej
 Pisa – struga, dopływ Rypienicy

Cieki wodne na świecie:
 Pisa (ros. Pissa) – rzeka, dopływ Węgorapy

Miejscowości:
 Pisa – starożytne miasto w Grecji
 Piza (wł. Pisa) – miasto we Włoszech (pisownia oryginalna)

Inne:
 PISA – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

Zobacz też 
 Pisia, Pisiak
 Pissa